Playero o piayeros puede hacer referencia:

Biología

 Piayero, nombre común de varias especies de aves del género Calidris;
 playero manchado;
 playero siberiano;
 playero de Alaska;
 playero aliblanco

Misceláneas
 lo relativo a la playa;
 en la región de Asturias, nombre dado al calzado deportivo;
 en Guinea Ecuatorial, exónimo dado a los balengues